Masato Koga (Shizuoka, 22 mei 1970) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Masato Koga speelde tussen 1993 en 2000 voor Yokohama Marinos en Sagan Tosu.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer